Tyrol kan syfta på:

Tyrolen (förbundsland) – ett förbundsland i Österrike
Tyrolen – en region i Österrike och Italien
 Grevskapet Tyrolen – ett grevskap 1140–1919
 Restaurang Tyrol – en restaurang i Stockholm

Se även
 Tirol (olika betydelser)